Primera División 1983/1984 był 53 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 3 września, a zakończył 29 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1983/1984:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Athletic Bilbao zdobył swój 8. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej